La Tòmiris (en llatí Tomўris, en grec antic Τόμῠρις, en llengua irànica Tahmirih 'Valenta') va ser una llegendària reina dels massagetes famosa per haver vençut i mort en Cir el Gran.

Segons l'Heròdot, quan en Cir II el Gran va voler ampliar el seu territori l'any 530 aC, va enviar una ambaixada a la reina Tòmiris per demanar-la en matrimoni poc després de la mort del seu marit. La reina va rebutjar indignada la proposició i en Cir va avançar amb el seu exèrcit. La Tòmiris va intentar de resoldre el conflicte de manera pacífica, però en Cir, mal aconsellat pel Cresos que li va dir si no seria una acció vergonyosa i ignominiosa que en Cir, fill d'en Cambises retrocedís davant d'una dona, va decidir de fer-li la guerra, va creuar poc després l'Araxes i va envair el seu territori. La Tòmiris va enviar al Cir un ambaixador, comminant-lo a no fer aquest acte injust i que si ho feia li presentaria batalla on el rei persa decidís: al riu, a un lloc a tres dies endins o en un punt a decidir quan fos ben endins. En Cir va optar per aquesta possibilitat. Va aconseguir, amb argúcies, apoderar-se del fill de la Tòmiris, l'Espargàpises, i de les tropes que l'acompanyaven. La reina va fer un darrer intent d'evitar la guerra, i li va exigir l'alliberament dels hostatges. Però el fill, avergonyit per haver-se deixat empresonar, es va suïcidar. La Tòmiris, en veure que no hi havia solució pacífica possible, va decidir presentar batalla, advertint al Cir, que ja que desitjava tant la sang, en tindria molta si rebutjava la pau.

Finalment la Tòmiris va iniciar la lluita i els perses van ser derrotats després de ferotges enfrontaments, i el mateix Cir va trobar la mort el 4 de desembre del 530 aC. Segons l'Heròdot, la Tòmiris va buscar les restes del seu enemic, va fer-li tallar el cap i el va submergir en un recipient de cuir ple de sang per complir la seva promesa. L'Heròdot acaba la història explicant que coneixia diversos relats sobre la mort d'en Cir, però que havia exposat aquell que per ell era el més convincent.

Notes

Referències 

Reis escites
Polítics asiàtics